Андрусенко Дмитро Васильович — український бандурист і диригент
 Андрусенко Дмитро Олександрович — український військовик